Felberbaum ist

 im süddeutschen Sprachraum und in Österreich die Bezeichnung für die baumartig wachsenden Arten der Weiden (Botanik)
 der ursprüngliche Familienname des Opernsängers Carlos Feller